Raper ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur F. Raper (1899–1979), US-amerikanischer Soziologe
 George Raper (1769–1796), britischer Marineoffizier und Illustrator
 Henry Stanley Raper (1882–1951), britischer Biochemiker und Hochschullehrer
 Johnny Raper (1939–2022), australischer Rugby-League-Spieler
 Kenneth Bryan Raper (1908–1987), US-amerikanischer Mykologe, Mikrobiologe und Botaniker